Tannenburg ist der Name folgender Burgen:

 Tannenburg (Bühlertann) (auch Schloss Tannenburg), Burg und Ortsteil der Gemeinde Bühlertann im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg
 Burg Tannenberg (Nentershausen) (auch Tannenburg), Burg in der Gemeinde Nentershausen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 der Burgstall Alt-Tannenburg, am Ortsrand von Nentershausen im Richelsdorfer Gebirge, vermutlicher Vorgänger der Tannenburg
 Tannenburg (Schönau vor dem Walde), eine hochmittelalterliche Befestigungsanlage in der heutigen Gemeinde Leinatal im Landkreis Gotha in Thüringen

Siehe auch Tannenberg